Mountain City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mountain City (Georgia)
Mountain City (Tennessee)
Mountain City (Texas)